Николай Яковлевич Медведев () — российский политик, член Совета Федерации (2002—2007).

Биография 
С 1970 по 1993 служил в Вооруженных Силах, прошел путь от рядового до полковника. Служил в Среднеазиатском и Уральском военных округах, Северной группе войск.

Работал консультантом, специальным корреспондентом центральной газеты Минобороны СССР «Красная звезда», а также в информационно-аналитических структурах Министерства обороны, возглавлял его пресс-центр. В 1990-1991 годы работал в информационно-аналитическом центре Аппарата Президента СССР.

Политическая карьера 
С 1993 года участвовал в создании федеральных органов налоговой полиции РФ. Возглавлял Центр общественных и внешних связей ФСНП РФ.

С декабря 2001 года по июль 2007 года являлся членом Совета Федерации от Псковского областного Собрания депутатов.

Примечания

Ссылки 
 

Члены Совета Федерации России (с 2000)